Diaspora Events Stichting, Nederlands-Belgische organisatie voor de Surinaamse diaspora
Di-ethylstilbestrol (DES), een stof die tussen 1946 en 1977 als geneesmiddel werd voorgeschreven aan zwangeren die eerder een of meer miskramen hadden gehad. Voor de kinderen van de vrouwen die DES gebruikten tijdens de zwangerschap had het DES-gebruik gevolgen voor hun gezondheid en vruchtbaarheid. 
zie ook Desdochter
Data Encryption Standard
Deep Ecliptic Survey (DES), een astronomisch project om transneptunische objecten in de Kuipergordel te vinden
DES (atletiekvereniging), een atletiekvereniging in Eersel
Drug Eluting Stent
MHC DES, een hockeyvereniging in Kaatsheuvel
V.v. DES, een amateurvoetbalclub uit Nijverdal
HV DES '72 een handbalvereniging uit Papendrecht
Des (muziek), toonhoogte
Des-majeur, een toonaard
DES, diep-eutectisch oplosmiddel
DES, afkorting van Desfluraan, dampvormig anestheticum 
een verbogen vorm van het lidwoord de, zie Lidwoord
 Des (miniserie), Britse miniserie